Henri – forma francese del nome proprio di persona Enrico
 Henri – film del 2013 di Yolande Moreau
 Henri – personaggio della saga letteraria Lorien Legacies
 Henri – personaggio dell'anime Il Tulipano Nero - La Stella della Senna
 Robert Henri – pittore statunitense
 Victor Henri – chimico francese

Pagine correlate 
Henry